Большой Лом — название населённых пунктов.

Россия 
 Большой Лом — деревня в Даровском районе Кировской области.
 Большой Лом — деревня в Тоншаевском районе Нижегородской области.
 Большой Лом — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.